
Звание «заслуженный мастер спорта России» было учреждено в 1992 году. Первым заслуженным мастером спорта России по футболу стал в 1997 году Василий Данилов, завоевавший на чемпионате мира 1966 года в составе сборной СССР бронзовую медаль (4-е место), но высшего знака отличия в советском спорте так и не удостоившийся.

Обозначения:
 * — звание присвоено после окончания игровой карьеры.
 ** — все спортивные достижения относятся к советскому периоду.

Большой футбол

1997 
 Данилов, Василий Савельевич**

2003 
 Аленичев, Дмитрий Анатольевич — за победу в составе клуба «Порту» в Кубке УЕФА 2002/2003.
 Астаповский, Владимир Александрович** — в апреле 2003 года в период празднования 80-летия ЦСКА.
 Онопко, Виктор Савельевич — за большой вклад в развитие футбола.
 Черчесов, Станислав Саламович* — за большой вклад в развитие футбола.

2004 
 Ловчев, Евгений Серафимович**

2005 
За победу в Кубке УЕФА 2004/2005 звания были удостоены 9 футболистов московского ЦСКА (в том числе Кириченко и Семак, к моменту завоевания Кубка уже покинувшие клуб).
 Акинфеев, Игорь Владимирович (ЦСКА Москва)
 Алдонин, Евгений Валерьевич (ЦСКА Москва)
 Березуцкий, Алексей Владимирович (ЦСКА Москва)
 Березуцкий, Василий Владимирович (ЦСКА Москва)
 Гусев, Ролан Александрович (ЦСКА Москва)
 Жирков, Юрий Валентинович (ЦСКА Москва)
 Игнашевич, Сергей Николаевич (ЦСКА Москва)
 Кириченко, Дмитрий Сергеевич (ФК «Москва»)
 Семак, Сергей Богданович («Пари Сен-Жермен», Франция)

2007 
 Кержаков, Александр Анатольевич — за победу в составе клуба «Севилья» в Кубке УЕФА 2006/2007
Ветераны советского футбола:
 Гаврилов, Юрий Васильевич*
 Гусаров, Геннадий Александрович** — серебряный призёр Кубка Европы 1964 года
 Мудрик, Эдуард Николаевич** — серебряный призёр Кубка Европы 1964 года

2008 
 25 декабря
За победу клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в Кубке УЕФА 2007/2008 и за завоевание сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы 2008 года звания ЗМС были удостоены 11 игроков «Зенита» и 12 игроков сборной (из 23 входивших в состав команды на Евро-2008 пятеро представляли «Зенит», а ещё шесть игроков получили ЗМС в 2005 году за победу ЦСКА в Кубке УЕФА).

 Адамов, Роман Станиславович (сборная; ФК «Москва»)
 Анюков, Александр Геннадьевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Аршавин, Андрей Сергеевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Билялетдинов, Динияр Ринатович (сборная; «Локомотив» Москва)
 Быстров, Владимир Сергеевич (сборная; «Спартак» Москва)
 Габулов, Владимир Борисович (сборная; «Амкар» Пермь)
 Горшков, Александр Викторович («Зенит» Санкт-Петербург)
 Денисов, Игорь Владимирович («Зенит» Санкт-Петербург)
 Зырянов, Константин Георгиевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Иванов, Олег Александрович (сборная; «Крылья Советов» Самара)
 Колодин, Денис Алексеевич (сборная; «Динамо» Москва)
 Малафеев, Вячеслав Александрович (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Павлюченко, Роман Анатольевич (сборная; «Спартак» Москва)
 Погребняк, Павел Викторович («Зенит» Санкт-Петербург)
 Радимов, Владислав Николаевич («Зенит» Санкт-Петербург)
 Саенко, Иван Иванович (сборная; «Нюрнберг», Германия)
 Семшов, Игорь Петрович (сборная; «Динамо» Москва)
 Сычёв, Дмитрий Евгеньевич (сборная; «Локомотив» Москва)
 Тимощук, Анатолий Александрович (Украина) («Зенит» Санкт-Петербург)
 Торбинский, Дмитрий Евгеньевич (сборная; «Локомотив» Москва)
 Файзулин, Виктор Игоревич («Зенит» Санкт-Петербург)
 Широков, Роман Николаевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Янбаев, Ренат Рудольфович (сборная; «Локомотив» Москва)

2010 
 16 июля
Звание присвоено бронзовому призёру ОИ 1976 Александру Минаеву, представленному к званию на заседании Исполкома РФС 24 ноября 2009 года.
 Минаев, Александр Алексеевич**

2011 
 4 апреля
 Канчельскис, Андрей Антанасович*
В марте, когда стало известно о присвоении, Канчельскис прокомментировал это событие так:

По идее мне его должны были ещё дать в 1991 году, когда я в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Суперкубок УЕФА. Но от меня начали требовать доказательства участия в той игре. В ответ сказал, чтобы они позвонили сэру Алексу Фергюсону и сами спросили, играл я в том матче или нет. [Канчельскис тогда отыграл весь матч]

Представленному к званию на том же заседании Исполкома РФС 24 апреля 2009 года Игорю Корнееву звание не присвоено.

 19 апреля
 Хохлов, Дмитрий Валерьевич*

2012 
 26 марта
Звание впервые присвоено игроку женской сборной России — Елене Фоминой.
 Фомина, Елена Александровна

 4 мая
Звание присвоено Валерию Карпину, представленному к званию на заседании Исполкома РФС 24 ноября 2009 года.
 Карпин, Валерий Георгиевич*

2018 
 27 июля
После чемпионата мира 2018 почётного звания ЗМС были удостоены 19 игроков сборной (из 23 входивших в состав команды на ЧМ-2018 трое игроков получили ЗМС в 2005 году за победу ЦСКА в Кубке УЕФА и один в 2008 году за завоевание сборной России бронзовых медалей на Евро-2008).

 Газинский, Юрий Александрович (сборная; ФК «Краснодар»)
 Головин, Александр Сергеевич (сборная; ЦСКА Москва)
 Гранат, Владимир Васильевич (сборная; «Рубин» Казань)
 Дзагоев, Алан Елизбарович (сборная; ЦСКА Москва)
 Дзюба, Артём Сергеевич (сборная; «Арсенал» Тула)
 Ерохин, Александр Юрьевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Зобнин, Роман Сергеевич (сборная; «Спартак» Москва)
 Кудряшов, Фёдор Васильевич (сборная; «Рубин» Казань)
 Кузяев, Далер Адьямович (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Кутепов, Илья Олегович (сборная; «Спартак» Москва)
 Лунёв, Андрей Евгеньевич (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Миранчук, Алексей Андреевич (сборная; «Локомотив» Москва)
 Миранчук, Антон Андреевич (сборная; «Локомотив» Москва)
 Самедов, Александр Сергеевич (сборная; «Спартак» Москва)
 Семёнов, Андрей Сергеевич (сборная; «Ахмат» Грозный)
 Смолов, Фёдор Михайлович (сборная; ФК «Краснодар»)
 Смольников, Игорь Александрович (сборная; «Зенит» Санкт-Петербург)
 Фигейра Фернандес, Марио (сборная; ЦСКА Москва)
 Черышев, Денис Дмитриевич (сборная; «Вильярреал», Испания)

Мини-футбол

1999 
Звание присвоено 13 чемпионам Европы 1999 года — всем игрокам сборной России, сыгравшим хотя бы один матч в финальной стадии турнира.
 Абянов, Марат Рашитович (1969; «Дина», Москва)
 Агафонов, Денис Николаевич (1975; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург)
 Алекберов, Темур Садраддинович (1969; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Белый, Аркадий Львович (1973; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Верижников, Александр Юрьевич (1968; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Горин, Дмитрий Валентинович (1972; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Денисов, Олег Дмитриевич (1967; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996.
 Ерёменко, Константин Викторович (1970—2010; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Маркин, Михаил Александрович (1971; «Дина», Москва)
 Самохин, Илья Владимирович (1970—2014; «Дина», Москва) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Ткачук, Андрей Николаевич (1974; «Дина», Москва)
 Чугунов, Дмитрий Вячеславович (1968; «Дина», Москва) — также: бронзовый призёр ЧМ 1999.
 Яшин, Вадим Викторович (1971; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург) — также: серебряный призёр ЧЕ 1996, бронзовый призёр ЧМ 1999.

2012 
 27 марта
Звание было присвоено 7 (из 14) игрокам сборной России, ставшей серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года.
 Зуев, Сергей Николаевич (1980; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург) — серебряный призёр ЧЕ 2005, 2012, бронзовый призёр ЧЕ 2007.
 Каэтано, Вагнер Перейра (Пула) (1980; «Динамо», Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2012.
 Кардозо, Фильо Сирило Тадеус (Сирило) (1980; «Динамо», Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2012, бронзовый призёр ЧЕ 2007.
 Маевский, Константин Викторович (1979; ЦСКА, Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2005, 2012, бронзовый призёр ЧЕ 2007.
 Прудников, Дмитрий Сергеевич (1988; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург) — серебряный призёр ЧЕ 2012.
 Сергеев, Сергей Александрович (1983; ЦСКА, Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2012, бронзовый призёр ЧЕ 2007.
 Фукин, Александр Леонидович (1985; «Динамо», Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2005, 2012, бронзовый призёр ЧЕ 2007.

2014 
 17 апреля
Звание было присвоено 5 (из 14) игрокам сборной России, ставшей серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года; 4 игрока это звание уже имели.
 Абрамов, Сергей Алексеевич (1990; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург) — серебряный призёр ЧЕ 2012, 2014.
 Лобо, Парадеда Густаво (Густаво) (1979; «Динамо», Москва) — серебряный призёр ЧЕ 2012, 2014.
 Милованов, Иван Сергеевич (1989; «Тюмень») — серебряный призёр ЧЕ 2012, 2014.
 Переверзев, Николай Владимирович (1986; «Тюмень») — серебряный призёр ЧЕ 2012, 2014.
 Шаяхметов, Владислав Наильевич (1981; «ВИЗ-Синара», Екатеринбург) — серебряный призёр ЧЕ 2005, 2014, бронзовый призёр ЧЕ 2007.

2015 
 … января
 Малышев, Сергей Юрьевич* (1975; Новосибирск) — серебряный призёр ЧЕ 2005, бронзовый призёр ЧЕ 2001, 2007.

Пляжный футбол

2012 
 21 декабря
Звание присвоено 10 игрокам сборной России, ставшей чемпионом мира и победителем Межконтинентального кубка 2011 года. В ходатайстве РФС от 13 декабря 2011 года значились все чемпионы мира, однако звание не получили второй вратарь Александр Филимонов (играл на обоих турнирах) и Артур Папоротный.
 Бухлицкий, Андрей Николаевич (1982; «Локомотив», Москва)
 Горчинский, Юрий Александрович (1977; «Локомотив», Москва)
 Еремеев, Егор Никитич (1984; «Строгино», Москва)
 Заикин, Роман Михайлович (1979; «Локомотив», Москва)
 Крашенинников, Юрий Юрьевич (1984; Санкт-Петербург; «Локомотив», Москва)
 Леонов, Илья Юрьевич (1979; «Локомотив», Москва)
 Макаров, Алексей Сергеевич (1987; «Локомотив», Москва)
 Шайков, Егор Михайлович (1980; «Локомотив», Москва)
 Шишин, Дмитрий Владимирович (1986; Саратов; «Локомотив», Москва)
 Шкарин, Антон Павлович (1982; «Локомотив», Москва)

Примечания

Ссылки 

Футбол
заслуженных